Moskowski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Moskowski, Stadt in der Stadt Moskau

Ländliche Siedlungen:
 Moskowski (Region Altai), in der Region Altai
 Moskowski (Brjansk, Mglinski), in der Oblast Brjansk, Mglinski rajon
 Moskowski (Brjansk, Potschepski, Baklanskoje), in der Oblast Brjansk, Potschepski rajon, Landgemeinde Baklanskoje
 Moskowski (Brjansk, Potschepski, Moskowskoje), in der Oblast Brjansk, Potschepski rajon, Landgemeinde Moskowskoje
 Moskowski (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Moskowski (Rostow, Jegorlykski), Weiler in der Oblast Rostow, Jegorlykski rajon
 Moskowski (Rostow, Martynowski), Weiler in der Oblast Rostow, Martynowski rajon
 Moskowski (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Moskowski (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Moskowski (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Moskowski (Woronesch, Nowochopjorski), in der Oblast Woronesch, Nowochopjorski rajon
 Moskowski (Woronesch, Talowski), in der Oblast Woronesch, Talowski rajon

Siehe auch:
 Moskowskaja (Begriffsklärungsseite)
 Moskowskoje (Begriffsklärungsseite)
 Moszkowski